Tsuruta bezeichnet:
 ein Lehen: Tsuruta (Han)

Tsuruta ist der Familienname folgender Personen:
 Kenji Tsuruta (* 1961), japanischer Manga-Zeichner
 Michihiro Tsuruta (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Nobuko Takagi (* 1946), japanische Schriftstellerin
 Remi Tsuruta (* 1997), japanische Leichtathletin
 Sachiko Tsuruta, US-amerikanische Astrophysikerin
 Tatsuya Tsuruta (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Tsuruta Tomoya (1902–1988), japanischer Schriftsteller
 Tsuruta Yoshiyuki (1903–1986), Schwimmer aus Japan